Молотино — название населённых пунктов в России:

 Молотино — деревня в Брянском районе Брянской области
 Молотино — деревня в Старицком районе Тверской области